Безіменна — річка  в Україні, у Барському  районі  Вінницької області. Ліва притока Примощанки  (басейн Дністра ).

Опис 
Довжина річки 8,4 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм.

Розташування 
Бере  початок у Киянівці. Тече переважно на південний захід понад Кузьминцями і впадає у річку Лядову, ліву притоку Дністроа.

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області.(Довідковий посібник, 2-ге видання, доповнене) – Вінниця: Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг, 2018  - 28 с.

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Барського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви